Буков — фамилия и топоним. Известные носители:

 Буков, Александр Иванович (1915—1984) — политработник советских Вооружённых Сил, генерал-полковник.
 Буков, Емилиан Несторович (1909—1984) — молдавский советский прозаик и поэт.
 Буков, Иван Яковлевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Буков, Юрий (1923—2006) — болгарский пианист.

Топоним 
 Буков — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.

См. также